Белевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Белевичи — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Белевичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Белевичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Белевичи — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Белевичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Белевичи — деревня в Слуцком районе Минской области.

Белевичи-Станкевичи — дворянский род.

Примечания